Leibetseder ist der Familienname folgender Personen:

 Hedwig Leibetseder (1900–1989), österreichische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Maria Leibetseder (1901–1978), österreichische Politikerin (SPÖ), Mitglied des Bundesrates